Der Terminus Ventrikel (von lateinisch Ventriculus „kleiner Bauch“) wird in der Medizin für verschiedene Organteile, die einen Hohlraum = Kammer/eine Ausbuchtung bilden, verwandt:

 Ventriculus cordis = rechte und linke Herzkammer
 Ventriculus cerebri = Gehirnkammer oder Hirnventrikel
 Ventriculus lateralis
 Ventriculus tertius
 Ventriculus quartus
 Ventriculus laryngis = seitliche Ausbuchtung des Kehlkopfraumes zwischen den Taschen- und Stimmfalten

Siehe auch:

 Magen (lat. ventriculus)